Huit navires de la marine française ont porté le nom de Brillant :
 le , un navire de ligne de quatrième rang portant  ; il est initialement lancé le  sous le nom , renommé Brillant en  puis Triton en . Il est désarmé en 1694 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant  ; il est initialement lancé le  sous le nom , renommé Brillant en 1678 et démoli en  ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang portant , lancé en  et détruit en 1719. Il inspire Hergé pour créer La Licorne, navire d'un ancêtre du capitaine Haddock, François le chevalier de Hadoque, pour les albums Le Secret de la Licorne et Le trésor de Rackam Le Rouge ;
 le , un navire corsaire acheté en 1709 et capturé le  par le  ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang portant , lancé en , capturé en 1734 par le navire russe Rossia et reclassifié en quatrième rang de . Il est désarmé à Brest en 1744 et démoli en 1748 ;
 le , un Indiaman d’une compagnie des Indes portant , acheté le , il est classifié navire de troisième rang en 1758 et désarmé à Brest en  ;
 le , un navire de troisième rang portant , lancé en , désarmé à Cherbourg en  et démoli en 1797 ;
 le , un navire corsaire acheté en 1781 et capturé le .

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine française